Gammelhästtjärn kan syfta på:

 Gammelhästtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, vid Nornäs), sjö i Älvdalens kommun,  (5,06 ha)
 Gammelhästtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, på skjutfältet), sjö i Älvdalens kommun,  (4,94 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn